De Dakar-rally 2010 is de 32e editie van de Dakar-rally, en de 2e in Zuid-Amerika. Deze editie werd de landen Argentinië en Chili aangedaan. De rally startte in het Argentijnse Buenos Aires, had een rustdag in Antofagasta en finishte weer in Buenos Aires.

Parcours
De 9e etappe van Copiapó naar La Serena werd ingekort wegens zware mist. Eerder werd ook de 4e etappe al ingekort. Voor het eerst in de geschiedenis van de rally reden de motoren en quads een ander parcours dan de auto's en trucks.

Afstanden

Deelnemers

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel laat zien hoeveel deelnemers er aan de start stonden, hoeveel er op de rustdag nog over waren, en hoeveel uiteindelijk de eindstreep haalden.

Belangrijkste deelnemers

Motoren

Auto's

Trucks

Etappe 1: Colón-Córdoba

Met het berijden van een geheel nieuwe 450cc Sherco creëerde David Casteu een verrassing het nemen van de leiding van de race voor op de 2 favorieten, Cyril Despres en Marc Coma. Bij de auto's won Nani Roma zijn 2e etappe uit zijn carrière in een auto in Cordoba net zoals in 2009. Bij de trucks won Vladimir Gennádevich Chágin met een voorsprong van 27 secondes op Aleš Loprais. Op het einde van de dag was de rally in rouw na de aankondiging van de dood van een 28-jarige vrouwelijke toeschouwer, die werd getroffen door een voertuig die mee reed in de rally.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 2: Córdoba-La Rioja

David Frétigné won etappe 2, zijn 8e etappe overwinning in de Dakar, met een voorsprong van 43 secondes op leider Casteu. Bij de auto's zette Volkswagen coureur Nasser Saleh Al-Attiyah de beste tijd en is nu de algemene leider. Vier Race Touaregs eindigde deze etappe in de top 5. Bij de trucks won Vladimir Gennádevich Chágin zijn 2e opeenvolgende etappe en nam een 6:47 voorsprong op Kabírov.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 3: La Rioja-Fiambalá

Etappe 3 zal herinnerd worden door de mechanische problemen van Coma en Frétigne, evenals de uitschakeling van Viladoms, terwijl Cyril Despres beste tijd neerzette en leider werd van het algemene klassement. Hij pakte een voorsprong van 10:13 op David Casteu. Bij de auto's pakte Stéphane Peterhansel zijn 52e Dakar etappe overwinning, waarvan zijn 19e op vier wielen. Bij de trucks won Vladimir Gennádevich Chágin zijn 3e etappe op rij: de 50e uit zijn carrière.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 4: Fiambalá-Copiapó

Marc Coma won zijn 9e Dakar etappe en klom in het algemene klassement, nog steeds gedomineerd door Cyril Despres. Bi de auto's bleek de woestijn geschikt voor de Hummer van Robby Gordon, die won de etappe met slechts 1 seconde van Stéphane Peterhansel. Bij de trucks 4e Vladimir Gennádevich Chágin zijn verjaardag door zijn 51e Dakar-etappe te winnen, de 4e op rij.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 5: Copiapó-Antofagasta

Francisco López Contardo won zijn 2e etappe uit zijn carrière. Hij klom naar de 2e plaats op 37:37 van leider Cyril Despres na een catastrofale etappe voor Casteu (uitschakeling) en Coma. Bij de auto's daalde Stéphane Peterhansel in het klassement. Zijn fout werkte in het voordeel van Volkswagen, met Miller als etappe winnaar terwijl Sainz de leiding pakte in het algemeen klassement. Bij de trucks beëindigde Kabírov de zegenreeks van Chágin, waarmee hij zijn 30e etappe overwinning uit zijn carrière pakte.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 6: Antofagasta-Iquique

De vele navigatiefouten gemaakt door zijn rivalen lieten toestaan dat Marc Coma, die de beste tijd neerzette, 4 plaatsen te stijgen in het algemene klassement. Elders, de Italiaan Luca Manca, 9e overall, verliet de race na een zware crash aan het begin van de etappe. Bij de auto's versloeg Stéphane Peterhansel 3 Volkswagens en pakte zijn 53e etappe overwinning. Vladimir Gennádevich Chágin bleef bij de trucks domineren met het pakken van zijn 52e etappe overwinning.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 7: Iquique-Antofagasta

Vóór de rustdag in Antofagasta won leider Cyril Despres de etappe waarbij Marc Coma verplaatste naar de 2e plaats in het algemeen klassement. Later kreeg Coma echter een tijdstraf van 6 uur vanwege ongeautoriseerde service waarna hij weer terugzakte naar een 24e plaats. Bij de auto's werd de etappe gewonnen door Al-Attiyah. De etappe liet ook toestaan dat de BMW X3's van Guerlain Chicherit en Stéphane Peterhansel zich verplaatsen naar respectievelijk de 4e en 5e plaats in het algemene klassement. Vladimir Gennádevich Chágin won zijn 6e van de 7 etappes om aan zijn leiding in het klassement bij de trucks toe te voegen.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 8: Antofagasta-Copiapó

Op weg naar Copiapó, won "Chaleco" een 2e Chileense etappe dit jaar en verhuisde naar het voorlopige podium, net als Ullevålseter, maar ze bleven nog ver achter Despres. Een andere coureur op jacht naar het onmogelijke won bij de auto's: Stéphane Peterhansel, won zijn 54e Dakar etappe. Hij klom naar de 4e plaats overall, op meer dan 2 uur van Carlos Sainz. Bij de trucks was Vladimir Gennádevich Chágin ook de snelste voor de 54e keer.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 9: Copiapó-La Serena

De dag zag eruit als een sprint voor de top bij de motoren van de rally. Met de top 10 finishers van de vorige dag vertrekkend vanuit een massastart, was Marc Coma de snelste na 170 kilometer. De Catalaan won zijn 10e Dakar etappe. Bij de auto's was dit Nasser Saleh Al-Attiyah's dag om te schitteren en de etappe te winnen, want hij pakte 6 minuten terug op leider Carlos Sainz.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 10: La Serena-Santiago

Ver achter in het algemene klassement, Marc Coma maakte het meeste van deze laatste etappe in Chili, gaande over 238 kilometer, om een 4e etappe overwinning toe te voegen aan zijn Dakar 2010. De Catalaan op een KTM, won van Frétigné en Rodrigues. Despres behield een comfortabele voorsprong. Bij de auto's ging het duel tussen Sainz en Al-Attiyah door en was het de Spanjaard die de overhand had als hij zijn 1e etappe wist te winnen dit jaar. Daarmee voege hij meer tijd aan zijn voorsprong. Bij de trucks werd Vladimir Gennádevich Chágin de recordhouder in termen van de meeste etappe overwinningen met zijn 55e uit zijn carrière.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 11: Santiago-San Juan

De Dakar nam afscheid van Chili na 7 etappes en keerde terug naar Argentinië voor een ruige terugreis naar Buenos Aires. Bij de motoren ging de etappe overwinning naar Marc Coma, terwijl Cyril Despres zijn voorsprong behield. Guerlain Chicherit in een BMW wist zijn 1e etappe te winnen in 4 jaar. De hard bevochten strijd tussen Sainz en Al-Attiyah ging verder. De voorsprong van de Spanjaard is gesloken tot 4:28 op de Qatari.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 12: San Juan-San Rafael

Met een 3e etappe overwinning in 2010 pakte Francisco López voordeel ten opzichte van Pål Anders Ullevålseter in de strijd om de 2e plaats in het algemeen klassement, terwijl Cyril Despres zijn ruime voorsprong behield. 2 dagen voor het einde van de rally in Buenos Aires, voegde Carlos Sainz een beetje tijd toe aan zijn voorsprong op Nasser Saleh Al-Attiyah, maar het gat bleef een slanke 5:20. Bij de trucks pakte Vladimir Gennádevich Chágin nog een beste tijd, waardoor zijn aantal etappe overwinningen in 2010 op 9 kwam te staan.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 13: San Rafael-Santa Rosa

Noor Pål Anders Ullevålseter won de etappe naar Santa Rosa, het 1e Dakar succes uit zijn carrière en steeg daarmee tot 2e plaats in het algemene klassement. Bij de auto's zette Stéphane Peterhansel beste tijd, terwijl Nasser Saleh Al-Attiyah de kloof naar de algemene leider Carlos Sainz verder dichtte. Sainz leidt met slechts 2:48.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 14: Santa Rosa-Buenos Aires

In Buenos Aires won Cyril Despres zijn 3e Dakar, terwijl zijn snelle assistentie rijder, Ruben Faria de snelste tijd neerzette in de laatste etappe van de rally. Bij de auto's wist Carlos Sainz zijn 1e Dakar te winnen door zich te verzetten tegen een laatste aanval van Al-Attiyah, die de laatste etappe won met 36 secondes. De Spanjaard won met 2:12, de kleinste marge van een overwinning in de Dakar geschiedenis.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Uitslagen

Etappewinnaars en Klassementsleiders

Eindklassement

Alternatieve Klassementen

Overleden
 Tijdens de 1e etappe werd de 28-jarige Argentijnse Natalia Sonia Gallardo geraakt bij een ongeluk met de Desert Warrior van Mirco Schultis, die van de baan af was gevlogen. Ze overleed ter plaatse, 2 anderen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

Trivia
 Voor de Japanse Yoshimasa Sugawara is het al zijn 27e deelname en zijn 28e achtereenvolgende inschrijving. Yoshimasa heeft daarmee een record voor meeste verreden edities en de meeste deelnames achter elkaar. Omdat dat de editie van 2008 werd afgelast wordt deze niet in het record bijgehouden als zijnde een deelname, maar wordt het nog steeds als 1 reeks wordt gezien. Voor het eerst sinds 1988 wist Yoshimasa de rally niet uit te rijden. Daarmee is wel een eind gekomen aan zijn record van de meeste achtereenvolgende keren de Dakar Rally uitrijden, wat 20 keer is. Voor zijn zoon Teruhito Sugawara is het de 12e Dakar Rally, waarvan zijn 5e als coureur. Ook won Teruhito het klassement voor trucks met een motorinhoud tot 10 liter.
 187 van de 373 voertuigen bereikten de finish, en dat is 50,1%.
 De Nederlandse inschrijvingen bestonden uit 11 motoren, 1 quad, 10 auto's en 11 trucks, 33 equipes in totaal. Hiervan bereikten 7 motoren, 5 auto's en 6 trucks, 18 equipes in totaal de finish en dat is 54,5%.
 Het is voor KTM al de 9e zege op rij als constructeur in het motorklassement.
 Het is voor Yamaha de 2e zege in het quadklassement en de 11e zege voor het merk in totaal. Het behaalde eerder al 9 zeges in het motorklassement en is daarmee de enige constructeur die in meerdere klassementen meerdere keren won.
 Het is voor Volkswagen de 3e zege als constructeur in het autoklassement, waarvan de 2e keer op rij.
 Het is voor het Russische Kamaz al de 10e zege als constructeur in het truckklassement, waarvan de 2e keer op rij.
 Het is voor het eerst dat alle 4 de constructeurs voor de 2e achtereenvolgende keer dezelfde eindklassementen winnen. Als de quad categorie buiten beschouwing wordt gelaten omdat die pas sinds 2009 als aparte categorie wordt gerekend, gebeurde het 2× eerder: in 1992 en 1993 met Yamaha, Mitsubishi en Perlini en van 2002 tot en met 2006 met KTM, Mitsubishi en Kamaz.
 Voor Cyril Despres is het al zijn 3e zege in het eindklassement, voor Vladimir Gennádevich Chágin zelfs al zijn 6e. Vladimir evenaart hiermee het record van Karel Loprais voor de meeste eindzeges bij de trucks.
 Volkswagen is de 1e constructeur sinds 2003 om het een podium bij de auto's met een 1-2-3 te winnen.
 Marcos Patronelli werd de 1e Argentijn die een eindklassement wist te winnen in de Dakar Rally.

Opmerkingen

Referenties

2010
Rally in 2010
Motorsport in 2010